Mathieu de Vendôme (mort en 1286), abbé de Saint-Denis ;
  dit , auteur français du  écrivant en latin et auteur du traité de poésie Ars Versificatoria.